Colin Ferguson (Montreal, 22 de julho de 1972) é um ator canadense. Se formou no Appleby College e mais tarde foi para a Universidade McGill.

Ferguson foi membro do grupo de teatro Montreal improv e também foi fundador do grupo de teatro The Second City em Detroit. Atualmente é o protagonista da série Eureka. É canadense de nascimento, porém também possui nacionalidade britânica e norte-americana.

Televisão 
 O clube da meia-noite - Tommy (1995)
 Texas graces (1996)
 O pecado - Todd (1997)
 A player in the dark - Jimmy Flood (1997)
 The hunger - Peter Garson (1997)
 More tales of the city -Burke Christopher Andrew (1998)
 Cover me - Andrew Chase (1999)
 Then came you - Lewis (2000)
 Caçadores de sonhos - Van Foreman (2000)
 Inside the Osmonds - Mike Curb (2001)
 Titus - Dr. Bennet (2001)
 Até que em fim mortos - Príncipe Torben de Mulravia (2001)
 Becker - Clark Hutchinson (2001)
 Jenifer - Peter (2001)
 Malcolm - Deputy Brock (2001) (Serie)
 La tragedia de los Mulvaneys - Dr. Witt (2002)
 The Outer Limits  - David (2002)
 Crossing Jordan - Brad Ferris (2003)
 Coupling - Patrick Maitland (2003)
 Americana - David (2004)
 Linha do fogo - AUSA David Gwynn (2004)
 Juego de seducción (Ladies night) - Jesse Grant (2005)
 Tragedia en Vinegar Hill - Tom Welton (2005)
 Confessions of a sociopathic social climber - Charles Fitz (2005)
 Mom at sixteen - Bob (2005)
 Girlfriends - Eric Stone (2005)
 Playing house - Michael Tate (2006)
 Teachers - Doug Diamond (2006)
 Eureka - Sheriff Jack Carter (2006)
 A casa misteriosa - Walker (2006)
 My boys - Steve (2006)
 Por que falei! - Derek (2007)
 CSI: Miami - Dominic Whitford
 Night is day - DCI Sloan (2007)
 Christmas in paradise - Dan Casey (2007)

Cinema 
 Rowing through - Tiff Wood(1996)
 O contrario do sexo - Tom DeLury (1998)
 Jungle juice - Bartender (2001)
 The surprise party - Oscar (2001)
 Career suicide - Rod (2004)
 Guy in row five - Dean (2005)
 The egg factory (2008)

Ferguson, Colin